Engler:
 (Heinrich Gustav) Adolf Engler
 Engleria
 Acalypha engleri
 Aloe engleri
 Cynometra engleri
 o sistema Engler

 Martin Engler
 Carlos Engler, 
 Michael Engler, um diretor de teatro americano, e diretor de televisão e produtor
 Lansana Engler, um empresário de Serra Leoa, jovem e ativista político